Raiffeisen Суперлига 2014/2015 — 16-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 16 августа 2014 года по 7 июня 2015 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Косова по футболу
Косово